LIAT steht für:
 Leeward Islands Air Transport
 Flugplatz Pontedera (ICAO-Code)

Abkürzung